Kaoru Ōuchi ist der Name folgender Personen:

* Kaoru Ōuchi, eigentlicher Name von Yumi Takigawa (* 1951), japanische Schauspielerin und Sängerin
 Kaoru Ōuchi (Radsportler) (* 1978), japanischer Radsportler